Ха́ррисвилл, Гаррисвилл () — название нескольких населённых пунктов в англоязычных странах:

США
 Харрисвилл — городок в Западной Виргинии.
  — городок в Мичигане.
  — тауншип в Мичигане.
  — городок в Нью-Гэмпшире.
  — деревня в штате Нью-Йорк.
  — деревня в Огайо.
  — тауншип в Огайо.
  — боро в Пенсильвании.
  — статистически обособленная местность и деревня в Род-Айленде.
  — городок в Юте.

Австралия
  — городок в Квинсленде.

См. также 
 Харрис
 Харрисон
 Харрисберг